Панамериканские игры 2007 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 13—29 июля 2007 года в Бразильском городе Рио-де-Жанейро. Это были вторые Панамериканские игры, проводившиеся в Бразилии после соревнований в Сан-Паулу в 1963 году. В играх приняло участие 5633 спортсмена. Они соревновались в 332 дисциплинах в 35 видах спорта.

Панамериканские игры 2007 года выступили в качестве своеобразных тестовых соревнований перед летними Олимпийскими играми 2016 года (Рио получил право проведения Олимпиады через два года после Панамериканских игр). Многие решения, а также часть спортивных объектов были использованы спустя 9 лет на Олимпиаде. В качестве стадиона, где проходили церемонии открытия и закрытия и в 2007, и в 2016 годах выступила знаменитая «Маракана».

Выбор столицы игр 
24 августа 2002 года на 40-й генеральной ассамблее Панамериканской спортивной организации, проходившей в Мехико, местом проведения XV Панамериканских игр большинством голосов был выбран бразильский город Рио-де-Жанейро.

Виды спорта 
Соревнования проводились в 40 дисциплинах.

  Академическая гребля (12)
  Бадминтон (5)
  Баскетбол (2)
  Бейсбол (1)
  Бокс (11)
  Борьба (18)
  Боулинг (4)
  Велоспорт (18)
  Водное поло (2)
  Воднолыжный спорт (7)
  Волейбол (2)
  Гандбол (2)
  Гребля на байдарках и каноэ (12)
  Дзюдо (14)
  Карате (9)
  Конный спорт (6)
  Лёгкая атлетика (47)
  Настольный теннис (4)
  Парусный спорт (9)
  Плавание (34)

  Пляжный волейбол (2)
  Прыжки в воду (8)
  Прыжки на батуте (2)
  Синхронное плавание (2)
  Сквош (4)
  Современное пятиборье (2)
  Софтбол (1)
  Спидскейтинг (6)
  Спортивная гимнастика (14)
  Стрельба (15)
  Стрельба из лука (4)
  Теннис (4)
  Триатлон (2)
  Тхэквондо (8)
  Тяжёлая атлетика (15)
  Фехтование (10)
  Футбол (2)
  Футзал (1)
  Хоккей на траве (2)
  Художественная гимнастика (8)

Календарь

Страны-участницы 
Список участвующих национальных олимпийских комитетов, в скобках указано количество спортсменов:

  Американские Виргинские острова (50)
  Антигуа и Барбуда (9)
  Аргентина (441)
  Аруба (25)
  Багамы (86)
  Барбадос (65)
  Белиз (11)
  Бермуды (19)
  Боливия (43)
  Бразилия (659)
  Британские Виргинские острова (10)
  Венесуэла (382)
  Гаити (38)
  Гайана (14)

  Гватемала (164)
  Гондурас (60)
  Гренада (15)
  Доминика (13)
  Доминиканская республика (171)
  Каймановы острова (12)
  Канада (495)
  Колумбия (307)
  Коста-Рика (14)
  Куба (470)
  Мексика (400)
  Нидерландские антильские острова (52)
  Никарагуа (55)
  Панама (70)

  Парагвай (71)
  Перу (93)
  Пуэрто-Рико (209)
  Сальвадор (86)
  Сент-Китс и Невис (29)
  Сент-Люсия (14)
  Сент-Винсент и Гренадины (14)
  Суринам (18)
  США (595)
  Тринидад и Тобаго (75)
  Уругвай (173)
  Чили (229)
  Эквадор (150)
  Ямайка (147)

Медальный зачёт 
В общекомандном медальном зачёте первое место в четвёртый раз подряд заняла сборная США. Команды Сальвадора и Антигуа и Барбуды впервые завоевали золотые медали на Панамериканских играх, а сборная Гренады завоевала свою первую медаль в истории игр.

Допинг 
Во время соревнований у спортсменов было взято 1292 допинг-пробы. Первоначально на церемонии закрытия игр было объявлено, что XV Панамериканские игры стали самыми «чистыми» играми в истории и ни одна из взятых проб не дала положительный результат. Однако, 18 декабря 2007 года было объявлено, что четыре спортсмена лишаются своих медалей, поскольку в их пробах были найдены запрещённые препараты.

1.  Ребека Гузман — бразильская пловчиха. Была лишена 4-х медалей в плавании из-за повышенного уровня тестостерона. Спортсменка лишилась двух золотых медалей в плавании на 50 и 100 метров вольным стилем, серебряной медали в эстафете 4×100 метров вольным стилем и бронзы в комбинированной эстафете 4х100 метров.

2.  Фабрисио Мафра — бразильский тяжелоатлет. Был лишён бронзовой медали в тяжёлой атлетике в категории до 105 кг из-за повышенного уровня тестостерона.

3.  Либардо Ниньо Корридор — колумбийский велосипедист. Был лишён серебряной медали в групповой велогонке из-за наличия в крови эритропоэтина.

4.  Педро Рохас — никарагуанский бейсболист. Был лишён личной бронзовой медали в бейсболе из-за наличия в крови Болденона. Тем не менее сборная Никарагуа сохранила своё третье место и не была дисквалифицирована.

СМИ 
 : Canal 7 Argentina
 : Radio y Television Boliviana
 : Rede Bandeirantes, Rede Globo, Rede Record, BandSports, ESPN Brasil, Sportv
 : Meridiano TV
 : Tele Antillas
 : Eurosport
 : CTV Sports
 : Caracol TV, RCN Television
 : ESPN Deportes, Televisa
 : RPC TV-canal 4TV MAX-Canal 9
 : America TV, Panamericana Television
 : Telecorporación Salvadoreña
 : ESPN
 : Teledoce
 : Canal 13, TVN
 : Gamavision, Teleamazonas

Ссылки 

 Копия официального сайта на archive.org
 результаты на esportes.terra 

Панамериканские игры 2007
Июль 2007 года
Спорт в Бразилии в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро